Pneu
Pneumática
Ou ainda:
Osso pneumático
Sistema de transporte pneumático

Desambiguação